Појам Изабела Француска (вишезначна одредница) може да се односи на:

 Изабела Француска, супруга краља Енглеске Едварда II
 Изабела Француска, краљица Наваре
 Изабела Француска, дофина од Вјеа